Симон Слуга (; ) — хорватский футболист, вратарь английского клуба «Лутон Таун» и национальной сборной Хорватии.

Карьера 
Симон Слуга начинал заниматься футболом в клубе «Ядран» из своего родного города Пореч. Затем он продолжил это делать в «Риеке», а также тренировался в молодёжным командах итальянских «Ювентуса» и «Эллас Вероны».

В сезоне 2013/14 Слуга на правах аренды защищал ворота команды хорватской Второй лиги «Поморац». В августе 2014 года он был отдан в аренду клубу Первой лиги «Локомотива». 19 сентября того же года Слуга дебютировал на высшем уровне, выйдя в основном составе «Локомотивы» в домашнем поединке против «Задара». В сезоне 2015/16 он был отдан в аренду команде итальянской Серии B «Специя», но не сыграл ни в одном официальном матче за неё.

Статистика

Достижения

«Риека» 
 Чемпион Хорватии: 2016/17
 Обладатель Кубка Хорватии: 2016/17, 2018/19

Примечания

Ссылки 
 Профиль на hrnogomet.com

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Поморац»
Игроки ФК «Локомотива»
Игроки ФК «Специя»
Игроки ФК «Лутон Таун»